Marathonísi kan syfta på följande platser:

Grekland 

 Marathonísi (ö i Grekland), Joniska öarna, Nomós Zakýnthou, 
 Khelonísi, ö, Peloponnesos, Messenien, 

Robotskapade Greklandförgreningar